Davidovac est un toponyme qui peut désigner :
 Davidovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
 Davidovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje ;
 Davidovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava ;
 Davidovac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.